Жигулёвская кругосветка — водный туристический маршрут по рекам Волга и Уса, вокруг Самарской Луки, а также ежегодное спортивное  мероприятие в виде прохождения этого маршрута на ялах и байдарках.

Название получила из-за географического курьёза, вызванного петлеобразным изгибом русла Волги, когда между реками Волга и Уса оказывается 140 километров по течению и несколько километров по прямой, что позволяет, преодолев небольшой перевал на суше, закончить поездку в месте её начала.

История 

Официально организованная «Жигулёвская кругосветка» существует с 1968 года. Однако неофициально маршрут существует с XIX века, и продолжает быть популярным видом отдыха многочисленных любителей активного отдыха на природе. Ежегодно этот маршрут проходят десятки неорганизованных групп и отдельных туристов-спортсменов; есть даже варианты пеших и лыжных кругосветок. Существует легенда, что в 1890 году по маршруту прошёл с товарищами В. И. Ленин. В 1895 году поход в обратном направлении повторил Максим Горький, бывший тогда сотрудником «Самарской газеты»; правда, часть маршрута они прошли на буксире за пароходом. Одним из участников того похода С. Т. Григорьевым была написана повесть «Кругосветка», впервые напечатанная в 1946 году издательством «Московский рабочий».

Известно также, что в начале XX века проводились соревнования по скоростному прохождению маршрута на гребной шлюпке.

В 1912 году член самарского яхтклуба Владимир Попов впервые совершил скоростное прохождение на гребной шлюпке по маршруту «Жигулёвской кругосветки» — расстояние более 200 вёрст он прошёл за 18 часов, а в следующем 1913 году — за 17 часов. В 1914 году самарцы Гонин, Зорин, Сиваков, Дергачёв, Мацевицкий установили рекорд на этой трассе. Они прошли «кругосветку» за 16 часов, включая 45 мин. на перевозку шлюпок в Переволоках и 30 мин. на остановку для покупки молока.

В 1930-х годах в самарской прессе были сообщения, что большая группа студентов Индустриального института Самары совершили поход по маршруту нынешней Кругосветки. В 1935 году выходит книга М. А. Емельянова «Жигулёвская кругосветка», в которой даны правила водного туризма и перечень примерного снаряжения туристов.

Первым походом в официальной истории кругосветки стал летний инструкторский поход 1968 года, организованный клубом туристов АвтоВАЗа. Целью похода была подготовка руководителей команд к походу 1969 году. Кругосветку прошло 11 человек на 3 двухвёсельных лодках за 8 дней.

С 1969 года Кругосветка проводится весной. В этом году в ней принимало участие 53 человека (работники ВАЗа и МАЗа) на 4-местных двухвёсельных лодках.

С тех пор ежегодно весной проводится Жигулёвская кругосветка, в которой обычно принимают участие все имеющиеся в Тольятти ялы. Иногда принимают участие команды и из других городов, несколько лет маршрут проходили туристы из США.

С 2002 года мероприятие получило официальное название «Жигулёвская кругосветка им. адмирала Юрия Маслова» в честь Юрия (Георгия) Павловича Маслова, руководившего кругосветкой более 17 лет.

Текущее состояние 
Команды начинают подготовку к очередной Кругосветке сразу после Нового Года. Заранее арендуются ялы, готовится конкурсная программа, изготавливаются костюмы для выступлений.

Старт обычно даётся 27-29 апреля в зависимости от погоды так, чтобы вернуться в Тольятти к празднованию Дня Победы.

Тольяттинский клуб туристов «Лада» в 2001 году зарегистрировал товарный знак «Жигулёвская кругосветка», а также запатентовал маршрут и эмблему мероприятия.

Кроме официального спортивного мероприятия существуют и коммерческие маршруты (обычно летом), в которых принять участие могут все желающие. Сегодня в кругосветку ходят около 700 человек на 50-60 ялах.

Состав 

Высшим органом управления «Жигулёвской кругосветки» является Совет капитанов. Он состоит из капитанов ялов и Адмиралтейства. Адмиралтейство состоит из: Адмирала, вице-адмирала — заместителя, комиссара, министра спорта, главбоцмана, коменданта, начальника спасслужбы, министров.

Программа 
Помимо собственно прохождение туристического маршрута, «кругосветка» традиционно включает в себя конкурсы художественной самодеятельности между экипажами.

Также проводятся соревнования по футболу, гребле, легкоатлетические состязания, народные, настольные виды спорта, а также интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и пр.

Маршрут 
Старт похода в Кругосветку находится в Тольятти. В разные годы участники стартовали как из самого города, так и от плотины Жигулёвской ГЭС и даже от посёлка Фёдоровки.

Вниз по течению Волги туристы спускаются мимо Самары до села Переволоки.

В Переволоках лодки вытаскиваются на берег и переправляются через перешеек на расположенную в нескольких километрах Усу (обычно на специально нанимаемых грузовых автомобилях). После чего туристы спускаются по течению Усы до Молодецкого кургана. После чего следует финишный рывок через Куйбышевское водохранилище обратно в Тольятти.

Скоростная Жигулёвская кругосветка 
С 1992 г. проводится «Скоростная Жигулёвская кругосветка» — соревнования по гребле на шестивёсельных ялах и байдарках по маршруту «Жигулёвской кругосветки».

Длина дистанции составляет 145 км. Старт соревнований к востоку от пос. Фёдоровка (г. Тольятти), финиш — залив Жигули (район Молодецкого кургана).

Команды преодолевают дистанцию нон-стоп за 15-20 часов, в зависимости от подготовленности команды и погодных условий. В 2014 г. команда-победитель «Мустанг» на шестивёсельном яле преодолела дистанцию за 14 часов 38 минут.

С 2007 г. в скоростной кругосветке участвуют команды гребцов из Нидерландов.

В настоящее время организатором Жигулёвской кругосветки является «Самарская региональная федерация спортивного туризма».

Примечания

Ссылки 

 «Скоростная Жигулёвская кругосветка»
 Жигулёвская кругосветка
 Один из сайтов кругосветки
 Туристические путешествия по СССР
 Валерий Ерофеев Жигулёвская кругосветка. Подробное описание маршрута, его история, список литературы на сайте «Историческая Самара»

Спорт в Самарской области
Спортивные соревнования в Тольятти
Туристские маршруты России
Водный туризм в России
Самарская Лука